Малин Крепин (; род. , Стокгольм) — шведская актриса.

Биография 
Родилась 22 августа 1978 года в Стокгольме. С 1998 по 2002 год Малин училась в театральной академии Мальмё. С 2000 года играет в театре. В 2003 году дебютировала в кино. Снималась в фильмах «В твоих венах», «Осло, 31-го августа», «Последнее завещание Нобеля» и других.

Замужем за Маркусом Сундстремом, воспитывает двоих детей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки